Marie z Valois ( Marie de Valois,  Maria di Valois, 1309 – 28. října 1331, Bari/1332) byla kalábrijská vévodkyně, dcera Karla z Valois, zakladatele dynastie Valois a Mahaut ze Châtillonu.

Život 
Marie se narodila z třetího manželství Karla z Valois, čtvrtého syna francouzského krále Filipa III. V říjnu roku 1323 bylo potvrzeno její zasnoubení s čerstvě ovdovělým princem Karlem a sňatek proběhl v květnu 1324. Z manželství se narodilo pět dětí včetně budoucí neapolské královny Johany. Vévoda Karel zemřel již roku 1328 a Marie jej zřejmě o tři roky přežila a poté byla pohřbena po jeho boku v neapolském kostele sv. Kláry. Dochovaný náhrobek je dílem sochaře Tina di Camaino.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Mariin náhrobek
  Mariin náhrobek v Neapoli
 Detail fragmentu náhrobku

Dynastie Valois
Kalábrijské vévodkyně
Úmrtí v Bari
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Narození v roce 1309
Úmrtí 28. října
Úmrtí ve 14. století
Ženy